HSL, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Hue Saturation Lightness (en français, Teinte Saturation Luminosité), un système de codage informatique des couleurs ;
 HSL-Zuid, une ligne de chemin de fer à grande vitesse aux Pays-Bas entre Amsterdam et la frontière belge (Anvers) ;
 High Speed Link, un terme utilisé dans le domaine des télécommunications ;
 homosérine lactone, un groupe de molécules intervenant lors du phénomène de Quorum Sensing des bactéries ;
 Hermenault Sérigné Saint Laurent, club de foot appartenant au district de la Vendée ;
 Hôpital Saint-Luc, un hôpital à Montréal ;
 Hormone-sensitive lipase (en français, lipase hormonosensible) ;
 HSL (où HSL signifie Helsingin seudun liikenne), la société transports de la région d’Helsinki.